Aranburu est un nom d'origine basque et qui signifie « bout de la vallée », de (h)aran vallée et buru tête.

Patronymes 
 Alex Aranburu (1995-), coureur cycliste espagnol ;
 Aritz Aranburu (1985-), surfeur professionnel basque espagnol ;
 Mikel Aranburu (1979-), footballeur basque espagnol qui a joué pour la Real Sociedad en Liga BBVA ;
 Markel Irizar Aranburu (1980-), coureur cycliste espagnol, membre de l'équipe RadioShack-Nissan ;
 Xabier Castillo Aranburu (1986-), footballeur basque qui évolue à l'Athletic Bilbao.

Voir aussi 
 

Patronyme basque